I. Ferenc bretagne-i herceg (1414–1450, uralkodott 1442–1450)
 I. Ferenc francia király (1494–1547, uralkodott 1515–1547)
 I. Ferenc lotaringiai herceg (1517–1545, uralkodott 1544–1545)
 I. Ferenc modenai herceg (1644–1658)
 I. (Lotaringiai) Ferenc német-római császár (1708–1765, uralkodott 1745–1765), Mária Terézia férje
 I. Ferenc toszkánai nagyherceg (Francesco de’ Medici, 1541–1587, uralkodott 1574–1587)
 I. Ferenc (1768–1835) magyar és cseh király (1792-től 1835-ig), 1792–1804 között II. Ferenc néven német-római császár, 1804–1835 közt I. Ferenc néven osztrák császár
 I. Ferenc nápoly–szicíliai király (1777–1830, uralkodott 1825–1830)
 Ferenc pápa (eredeti nevén Jorge Mario Bergoglio), a római katolikus egyház 266. pápája, 2013. március 13-tól